De sprintwedstrijd klassieke stijl voor vrouwen tijdens de Olympische Winterspelen 2010 vond plaats op woensdag 17 februari in het Whistler Olympic Park in Whistler. Titelverdedigster was de Canadese Chandra Crawford.

Vooraf was Petra Majdič een van de favorieten. Tijdens de opwarming voor de kwalificaties kwam ze echter ten val bij een afdaling en viel enkele meters omlaag. Bij de eerste medische controle leek het mee te vallen en alhoewel de doktoren het afraadden ging ze toch van start. Uiteindelijk won ze het brons maar ze was dusdanig verzwakt dat ze per rolstoel naar de bloemenceremonie moest worden gebracht. Achteraf bleek ze vier ribben te hebben gebroken en een longvlies te hebben gescheurd. Ze komt in Vancouver niet meer in actie.

Uitslagen

Kwalificatie

Kwartfinales 
Heat 1

Heat 2

Heat 3

Heat 4

Heat 5

Halve finale 
Heat 1

Heat 2

Finale

Bronvermelding 
  Kwalificatie
  Kwartfinales
  Halve finales
  Finale

Vrouwen sprint